Riddleville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riddleville (Georgia)
 Riddleville (Illinois)